Литературная премия экватора () — литературная премия в Индонезии.

Учреждена в 2001 г. Учредителями были индонезийский литератор Ричард О () и японский бизнесмен Такэси Итики.

Премия присуждается ежегодно за лучшую книгу прозы или поэзии, опубликованную на индонезийском языке в течение года, предшествующего присуждению премии. В 2007, 2008, 2009 гг. присуждались также премии молодым, подающим надежды литераторам, а с 2017 г. стали присуждать премии начинающим литераторам, опубликовавшим одно-два произведения.

Имена лауреатов определяет анонимное жюри, состоящее из пяти известных писателей и поэтов. Число лауреатов от одного до трёх. Размер премии 50 млн индонезийских рупий.

Лауреаты премии 
 2001 Гунаван Мохамад
 2002 Реми Силадо
 2003 Хамсад Рангкути
 2004 Сапарди Джоко Дамоно, Линда Кристанти, Сено Гумира Аджидарма
 2005 Джоко Пинурбо, Сено Гумира Аджидарма
 2006 Где Арьянта Сутама, Доротеа Роса Херлиани
 2007 Фарида Сусанти (подающий надежды литератор), Густафризал Сакаи, Ачеп Замзам Нур
 2008 Нирван Деванто, Ва Оде Вулан Ратна (подающий надежды литератор), Айю Утами
 2009 Синду Путра, Риа Н. Бадариа (подающий надежды литератор), Ф. Рахарди
 2010 Х. У. Марди Лухунг, Гунаван Марьянто, Линда Кристанти
 2011 Арафат Нур, Нирван Деванто, Авианти Арманд
 2012 Окки Мадасари, Зефри Дж. Алкатири
 2013 Лейла С. Чудори, Афризал Мална
 2014 Иксака Бану, Ока Русмини
 2015 Доротеа Роса Херлиани, Джоко Пинурбо
 2016 Юси Авианто Пареаном, Ф. Азиз Манна
 2017 Махфуд Ихван, Кики Сулистьо, Нунул В. Кусмиана (начинающий литератор)
 2018 Авианти Арманд, Азхари Аюб, Рио Джохан
2019 Иксака Бану, Ирма Агрианти

Галерея

Примечания 

Литературные премии Индонезии